Боойо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Население — 339 человек (на 2010 год).

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Bohoyo 
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio

Муниципалитеты Авилы